«Птица в клетке. Заражение» () — научно-фантастический фильм Адама Мейсона в жанре романтического триллера-антиутопии. Его действие происходит в будущем, где коронавирус победил. Вышел на экраны 11 декабря 2020 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 2024 году. Вирус COVID-19 мутировал в COVID-23, все обязаны проверять температуру на своих мобильных телефонах, в то время как инфицированных COVID-23 забирают из домов против их воли и отправляют в карантинные лагеря, также известные как «Q-зоны» или концентрационные лагеря, где некоторые сопротивляются жестоким ограничениям. В этих лагерях инфицированных оставляют умирать или насильственно поправляться.

Нико Прайс, мотоциклетный курьер с иммунитетом, из-за того, что он был заражён вирусом, находится в виртуальных отношениях с Сарой Гарсия, молодой художницей, живущей со своей бабушкой Литой, изоляция которой запрещает им физический контакт. Нико работает на Лестера, который специализируется на доставке посылок состоятельным людям. Одним из их крупнейших клиентов являются Гриффины, Пайпер и Уильям, чья дочь Эмма страдает аутоиммунным заболеванием. Уильям — бывший исполнительный директор звукозаписи, у него роман с Мэй, певицей, которая зарабатывает на жизнь продажей каверов на классические песни в Интернете. Мэй устанавливает связь с Майклом Дозером, инвалидом войны, ветераном войны, который работает на Лестера оператором дронов, чтобы следить за своими курьерами.

Однажды ночью у Литы начинают проявляться симптомы COVID-23, в то время как отдел «санитарии», возглавляемый Эмметом Харландом, выгоняет соседку Сары Алису из её квартиры после заражения. Харланд предупреждает Сару, что в их многоквартирном доме наблюдается рост инфекций. Сара сообщает Нико о состоянии Литы, из-за чего Нико проводит ночь у двери квартиры Сары. Утром Сара проходит проверку температуры, но Лита не проходит её. Нико обещает удержать Сару от похищения.

Нико связывается с Лестером, чтобы сообщить ему, что он знает, что они перевозят нелегальные браслеты с иммунитетом. Лестер говорит, что их продают Гриффины. Когда он идёт к ним домой, Гриффины дают Нико телефонный номер предполагаемого поставщика. Нико заканчивает встречу с Харландом на складе, обнаруживая, что это ловушка, из которой Нико сбегает.

Пока Сара ждёт Нико, Лита умирает. Прибыло отделение «санитарии», чтобы задержать Литу и задержать Сару. Сара нокаутирует одного из участников и берёт его защитный костюм, прежде чем сбежать из здания. Харланд и его команда в конечном итоге догоняют Сару, где он отмечает, что Сара ещё не проявляла симптомов COVID-23, несмотря на заражение, и поэтому имеет иммунитет. Вскоре после этого Сару задерживают.

Уильям требует снова увидеться с Мэй, но Мэй постоянно отказывается, утверждая, что она записала, как он предлагал ей незаконный браслет неприкосновенности. Пайпер подслушивает телефонный разговор Уильяма с Мэй и выгоняет его из дома. Уильям уходит, чтобы заставить замолчать Мэй, о чем Пайпер зовет её, чтобы предупредить. Мэй спрашивает Дозера, может ли она остаться с ним, на что он соглашается. При попытке уехать машина Мэй не заводится. Прибывает Уильям и пытается убить Мэй, но Дозер использует дрон с оружием, чтобы убить Уильяма и спасти Мэй.

Нико возвращается к Гриффинам и сталкивается с Пайпер, которая говорит, что обеспокоена тем, что Нико пытается раскрыть их незаконный бизнес. Когда Нико говорит, что он заинтересован только в спасении Сары, Пайпер наконец соглашается помочь и даёт ему браслет для Сары. Нико возвращается в квартиру Сары, чтобы найти Харланда, который пытается напасть на Нико, но в конечном итоге его убивает в целях самообороны. Нико находит мобильный телефон Сары с фотографией фургона содержания и его бортовым номером. С помощью Лестера и Дозера Нико мчится в «Q-зону» до того, как Сара может быть захвачена, и успевает надеть на неё свой браслет иммунитета, чтобы её сканировали, спасая её от карантина. Когда они впервые обнимаются, Сара говорит Нико, что у неё действительно иммунитет.

После этого Пайпер и Мэй объявляют Уильяма и Харланда ответственными за продажу незаконных браслетов с иммунитетом. Мэй и Дозер начинают виртуальные отношения. Нико посылает Лестеру свой браслет иммунитета в качестве благодарности, пока он и Сара едут по шоссе Тихоокеанского побережья.

В ролях

Производство и релиз 
Режиссёром фильма стал Адам Мэйсон. Он же написал сценарий совместно с Саймоном Бойесом. Продюсер фильма — Майкл Бэй. О начале работы над проектом стало известно 19 мая 2020 года. Съёмки начались 8 июля того же года в Лос-Анжелесе. 29 октября появился трейлер фильма.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2020 года
Фильмы Platinum Dunes
Фильмы про пандемию COVID-19
Фильмы-триллеры США
Фильмы STX Entertainment